Der Challenger La Manche – Cherbourg 2018 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Februar 2018 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin